Щеге́льський — українське прізвище.

Відомі носії:
 Щегельський Павло Григорович (* 1946) — український письменник
 Щегельська Тетяна Костянтинівна (* 1949) — українська письменниця

Українські прізвища